L'arc d'Auguste désigne plusieurs arcs romains érigés en l'honneur de l'empereur Auguste :

 L'Arc d'Auguste à Aoste ;
 L'Arc d'Auguste à Suse ;
 L'Arc d'Auguste à Rimini ;
 L'Arc d'Auguste à Fano ;
 Les Arcs d'Auguste à Rome.